PRG4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 404 амінокислот, а молекулярна маса — 151 077.

Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки